Plutoniumfluorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Plutonium mit Fluor:

 Plutonium(III)-fluorid, PuF3
 Plutonium(IV)-fluorid, PuF4
 Plutonium(V)-fluorid, PuF5
 Plutonium(VI)-fluorid, PuF6